

Astronautica
 LISA Pathfinder – missione spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea lanciata nel 2015
 LISA (Laser Interferometer Space Antenna) – missione spaziale congiunta ESA/NASA cancellata e confluita nella eLISA (astronomia) in preparazione per il 2034

Cinema
 Lisa – film diretto da Pierre Grimblat nel 2001

Geografia
 Lisa – comune del distretto di Brașov
 Lisa – comune del distretto di Teleorman

Informatica
 Apple Lisa – uno dei primi modelli di personal computer, di produzione Apple

Musica
Lisa – cantante italiana
Lisa – cantante francese
LiSA – cantante giapponese
 Ramona Lisa – cantante e musicista statunitense
 Lisa – rapper, cantante e ballerina thailandese
 Lisa – album di Lisa del 1998
 Lisa/Gente umanità – singolo di Patrizio Sandrelli del 1978
 Lisa/Un'altra atmosfera – singolo di Stefano Sani del 1982

Onomastica
 Lisa – nome proprio di persona femminile italiano

Personaggi immaginari
 Lisa – personaggio del fumetto Dampyr, edito dalla Sergio Bonelli Editore
 Lisa – personaggio dell'universo de Il pianeta delle scimmie
 Lisa Simpson – personaggio de I Simpson
 Lisa Turtle – personaggio della serie Bayside School
 Lisa Loud – personaggio della serie televisiva A casa dei Loud

Altri progetti